Чапулко има више значења:

 Општина Чапулко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапулко (Чапулко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапулко, Ел Лимонсито (Чапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапулко (Веветлан ел Чико), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чапулко (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику